DMP peut faire référence à :
 dossier médical partagé, un dossier médical individuel informatisé, mis en place par l'assurance maladie française ;
 diméthylphtalate, un répulsif contre les insectes ;
 Dublin Metropolitan Police, une ancienne police de Dublin jusqu'en 1925 ;
 .dmp, une extension de nom de fichier ;
 Data Management Platform (en français, plateforme de gestion de données), une plateforme de gestion des données sur les internautes dans un but de ciblage de la publicité ;
 Data Management Plan (en français, plan de gestion des données), un document définissant un plan de gestion des données utilisées et générées dans un projet scientifique ;
 diméthylphosphonate, un composé chimique ;
 durée moyenne de plan, la durée moyenne d'un plan dans un film ;
 Dispositif manuel de protection, un terme de l’administration française désignant une grenade de désencerclement.